Sagy (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Sagy (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France